Karl Leimbach bzw. Carl Leimbach ist der Name folgender Personen:

* Karl von Leimbach (1814–1891), deutscher Architekt und Oberbaudirektor
 Karl Ludwig Leimbach (Carl Leimbach; 1844–1905), deutscher Historiker, Gymnasiallehrer, Theologe und Literarhistoriker